Коще́й (Каще́й) Бессме́ртный (вероятно от кость, первоначальное значение — «худой, тощий») — персонаж восточнославянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки). Изначально — аналог Аида. В фольклоре — злой чародей и некромант, смерть которого «спрятана» в нескольких, вложенных друг в друга, волшебных животных и предметах: «На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, — смерть Кощея».

Царь, колдун, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Неоднократно выступает в роли похитителя невесты главного героя. Часто изображается в виде худого высокого старика, у А. С. Пушкина представляется также скаредным и скупым («там царь Кащей над златом чахнет»).

Помимо русских народных сказок, упоминается в белорусском фольклоре, чешской сказке «Меднобородый» и в польской «Пять овечек», где именуется Кощеем Меднобородым и прямо зовётся владыкой подземного царства, вылезает из водной сферы и имеет медную бороду.

Согласно данным некоторых исследователей, персонаж по имени «Кащей» прослеживается в русских сказках только начиная с XVIII века. До этого, как полагают те же исследователи, соответствующий персонаж носил имя «Карачун».

Этимология 

В словаре В. И. Даля имя «Кащей» производится от глагола «кастить» — «вредить, пакостить»: «вероятно от слова кастить, но переделано в кощей, от кости, означая измождённого непомерно худобою человека».

Фасмер отмечает, что у слова «кощей» есть два значения, которые имеют разную этимологию:
 «худой, тощий человек, ходячий скелет» или «скряга» — происхождение от слова «кость».
 древнерусское «отрок, мальчик, пленник, раб» от тюркского kоšči «невольник», в свою очередь от kоš «лагерь, стоянка».

В «Слове о полку Игореве» 
В значении «пленника, раба» термин употребляется в «Слове о полку Игореве»: Игорь, попав в плен к Кончаку, садится «в седло кощеево». При этом в летописи утверждается, что если бы против половцев явился на помощь Всеволод Юрьевич «Большое Гнездо», то чага (рабыня) была бы по ногате, а кощей по резане (мелкие денежные единицы). В значении «воина из обоза», синоним седельника, термин кощей фигурирует в Ипатьевской летописи. Краткий этимологический словарь русского языка (Шанский и др.) отмечает, что древнерусское слово кощей в значении «раб, пленник», которое было заимствовано из тюркского языка, этимологически ничего общего с «бессмертным кощеем» не имеет.

В берестяных грамотах 
Кроме того, слово «Кощей» (также Кошькей, с диалектным новгородским чтением -щ- как -шьк-) встречается как личное имя. Наиболее часто это имя встречается в берестяных грамотах XII века из Новгорода и Торжка.

Имя «Кощей» упоминается в московской берестяной грамоте № 3, датируемой концом XIV века, найденной 12 августа 2007 года при раскопках в Тайницком саду Московского кремля.

В сказках 
«Кощей», как имя героя сказки и как обозначение тощего человека, Макс Фасмер в своём словаре считает исконно славянским словом (омонимом) и связывает со словом «кость» (общеславянское kostь), то есть это адъективная форма koštьі (отымённое прилагательное в именительном падеже единственного числа), склонявшаяся по типу «божий».

Слово «кощей» на других славянских языках переводится как «кожа, шея, кости». Так, на сербском «кощей» — «кость и кожа» или «шея», на словенском и польском — «шея» (, ).

Образ Кощея 
В русских народных сказках появляется в трёх основных обличьях: царя и колдуна со сверхъестественной силой, на коне или без, похищающим красавиц; в сказке «Иван Быкович» он упоминается как отец Чуд-юд, муж змеихи-ведьмы и лежит на железной кровати с закрытыми веками, которые ему поднимают двенадцать могучих богатырей. И третий, в ряде сказок («Зорька, Вечорка и Полуночка», «Медведко, Горыня, Дубыня и Усыня») предстаёт в виде старика «сам с ноготь, борода с локоть», имеющим бич в семь сажен и живущим в избушке на курьих ножках, и хозяином Подземного царства; наконец, в одном из вариантов «Ивана Сосновича» он предстаёт сначала в третьем выше описанном облике, а затем и в первом.

В литературной «Сказке о царе Берендее» Жуковского говорится, что Кощей имеет клешни, а глаза его подобны изумрудам. Появляется он из колодца и требует у пьющего Берендея, чтобы царь отдал то, чего в своём доме не знает. Правда, в данном сюжете эквивалентом Кощея может быть Царь-Медведь или Морской царь (см. Морской царь и Василиса Премудрая в сборнике А. Н. Афанасьева).

Сила Кощея 
Кощей обладает сверхъестественной силой, но слабеет от обезвоживания: висящий десять (по другой версии, триста) лет на цепях без еды и воды Кощей-пленник, выпив три ведра, принесённые ему Иваном-царевичем, разрывает двенадцать цепей и освобождается из подземелья Марьи Моревны.

Кощей является весьма могущественным чародеем:

 в сказке «Иван Соснович» превращает в камень целое царство;
 в сказке «Елена Прекрасная» превращает Ивана Царевича в орех;
 в сказке «Царевна-Змея» превращает царевну в змею;
 в сказке «Царевна-лягушка» наказывает царевну, отказавшуюся выйти за него замуж, надевая на неё лягушачью кожу.

Сам Кощей имеет обыкновение превращаться в ворона.

Кощей не может быть побеждён подобно прочим врагам, а только путём выполнения определённых манипуляций:

В сказке о Марье Моревне главную роль в поражении Кощея играет волшебный конь:

В другом варианте этой сказки Иван не сжигает труп Кощея, а добивает его палицей после того, как его лягнул богатырский конь.

Во многих сказках упоминается, что Кощей является пленником, триста лет пробывшим в заточении либо в башне, либо в подземелье, скованный цепями.

Погибель 
В сказках говорится, что он «бессмертный», однако у Кощея есть смерть, хоть она и спрятана.

По одной из версий, смерть его находится на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу, который растёт на чёрной горе или на далёком острове Буяне.

Враги 
 В ряде сказок врагом Кощея выступает Баба-Яга, которая сообщает Ивану-царевичу, как его убить. Но иногда Кощей и Баба-Яга заодно.
 Также врагами Кощея являются богатыри Горыня, Дубыня и Усыня из сказки «Иван Соснович». Двоих из них Кощей убивает, а третьего смертельно ранит. В этой сказке Кощей (Кащей) погибает от рук Ивана.

Параллель с библейским сюжетом 
Джеймс Джордж Фрезер в книге «Фольклор в Ветхом Завете» отмечает сходство сюжета о Кощее с библейским сюжетом о Самсоне, с переменой ролей злодея и жертвы. Самсон во многом напоминает Кощея:
 Он исполняет функции народного вождя, являясь судьёй Израиля.
 Он обладает чудесной силой (заключённой в его волосах).
 Его нельзя победить обычным образом — аналогично спрятанной смерти Кощея.
 Он берёт себе жён из другого народа (В Библии не сказано, что он их похищает, но, в любом случае, его браки идут вразрез с установленными обычаями и приводят к трагедиям).
 Любовница Самсона выпытывает секрет его силы и помогает его победить (в ряде сказок Кощей открывает секрет своей смерти похищенной им женщине).
 Самсон, как и Кощей, попадает в плен и освобождается благодаря чудодейственной силе (эпизоды с ослиной челюстью, с воротами Газы и героическая гибель).
Как указывает Фрезер, если бы существовала филистимская версия рассказа о Самсоне и Далиле, то Самсон предстал бы в ней в качестве разбойника, а Далила оказалась бы невинной жертвой его насилия, сумевшей победить его благодаря своему мужеству и находчивости — и таким образом почти все элементы сюжета о Кощее встали бы на свои места.

Сказки о Кощее

Русские и славянские народные сказки 
 Марья Моревна
 Царевна-Лягушка
 Царевна-змея
 Иван Соснович
 Медведко
 Кощей Бессмертный
 Иван Быкович
 Меднобородый

Авторские 
 Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери (Василий Жуковский)
 Вниз по волшебной реке (Эдуард Успенский)
 Руслан и Людмила (Александр Сергеевич Пушкин)
 Соловей Разбойник против Кащея и Вовки-крестоносца (Владислав Резанов)
О бедном Кощее замолвите слово...(Ольга Громыко)

В искусстве 

 Фильмы
 1944 — Кащей Бессмертный (Георгий Милляр)
 1952 — Римский-Корсаков (Евгений Лебедев)
 1967 — Огонь, вода и… медные трубы (Георгий Милляр)
 1969 — Весёлое волшебство (Фёдор Никитин)
 1975 — Новогодние приключения Маши и Вити (Николай Боярский)
 1982 — Там, на неведомых дорожках… (Александр Филиппенко)
 1985 — После дождичка в четверг (Олег Табаков)
 1987 — На златом крыльце сидели (Виктор Сергачёв)
 1987 — Сказка про влюблённого маляра (Валерий Ивченко)
 1987 — Она с метлой, он в чёрной шляпе (Александр Фриш)
 1987 — Лиловый шар (Игорь Ясулович)
 2004 — Чудеса в Решетове (Нодар Мгалоблишвили)
 2004 — Легенда о Кащее (Анатолий Смиранин, Алексей Петренко)
 2007 — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее (Владимир Гришко)
 2009 — Книга мастеров (Гоша Куценко)
 2010 — Приключения в Тридесятом царстве (Евгений Щетинин)
 2011 — Реальная сказка (Леонид Ярмольник)
 2017 — Последний богатырь (Константин Лавроненко)

 Сериалы
 «За тридевять земель» (2002). В роли Валентин Никулин
 «Гримм», 3 сезон 9 серия «Красная угроза» (2014) (неоднозначный персонаж, Марк Иванир)
 «Сказки У» (2014) (персонаж Чахлик Невмирущий — пародия на Кощея)
 «Доктор Кто» (настоящее имя главного врага Доктора, Мастера — Кошей (Koschei))
 «Сергий против нечисти» (2021), 1 сезон, 3 и 4 серии. В роли Кощея — Михаил Осипов

 Мультфильмы
 «Царевна-лягушка» (1954) (реж. Михаил Цехановский, озвучил Александр Румнев)
 «Краса ненаглядная» — советский полнометражный кукольный мультипликационный фильм (1958, режиссёр Владимир Дегтярёв, озвучил Георгий Милляр)
 «Сказка сказывается» (1970, озвучил Георгий Милляр)
 «Царевна-лягушка» (1971, режиссёр Ю. Елисеев)
 «Молодильные яблоки» (1974, озвучил Георгий Милляр)
 «Баба Яга против!» (1980, озвучил Гарри Бардин)
 «Ивашка из Дворца пионеров» (1981, озвучил Гарри Бардин)
 «А в этой сказке было так…» (1984, озвучил Михаил Козаков)
 «Два богатыря» (1989, озвучил Павел Смеян)
 «Фантазёры из деревни Угоры» (1994, озвучил Георгий Вицин)
 «Бабка Ёжка и другие» (2006) (положительный персонаж, озвучил Алексей Колган)
 «Иван Царевич и Серый Волк» (2011, озвучил Сергей Русскин)
 «Сказочный патруль» (серия «Гори, гори ясно», 2017)
 «Царевны» — российский анимационный сериал 2018 года, созданный анимационной студией «Мельница». Директора школы волшебства Кощея озвучил Станислав Концевич.
 «Кощей. Начало» (2021)
 «Кощей. Похититель невест» (2022, озвучил Виктор Добронравов)

 Опера, балет, музыка
 Опера Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный».
 Балет Игоря Стравинского «Жар-птица».
 Панк-рок-опера группы «Сектор газа» — «Кащей Бессмертный», арию Кащея исполнил Юрий Клинских.
 Прообраз Кощея использован в инструментальной композиции испанской нью-метал группы «Toundra» — «Koschei».

 Образ в литературе
 Историко-фантастический роман Александра Вельтмана «Кощей Бессмертный» (1833 год).
 В серии книг «Тайный сыск царя Гороха» Андрея Белянина Кощей выступает в образе местного «криминального авторитета», с деятельностью которого борется главный герой серии.
 В серии книг «Преданья старины глубокой» Александра Рудазова Кащей — главный злодей книги.
 В комиксе «Хеллбой» появляется наряду с другими славянскими мифическими существами — Бабой-Ягой, Перуном, Василисой Прекрасной, Домовым.
 В сборнике Ольги Громыко «Ведьмины байки», а конкретно — повести «О бедном Кощее замолвите слово».
 В третьей части трилогии М. Г. Успенского «Приключения Жихаря» — «Кого за смертью посылать» (1998) Кощей Бессмертный отождествлён с вечно юным и прекрасным Питером Пэном. Репутацию старого похитителя женщин Кощей приобрёл благодаря рассказам его многочисленных любовниц, желавших таким образом ввести в заблуждение своих мужей или женихов.
 В цикле «Хонор Харрингтон» Дэвида Вебера «Кощеями» называются генетически модифицированные рабы, первоначально созданные «славянскими гегемонистами». Война с использованием «кощеев»-солдат едва не уничтожила Землю и привела к серьёзным ограничениям на генную инженерию в остальной части освоенной галактики.
 В романе Анны Старобинец «Убежище 3/9» — один из обитателей сказочного потустороннего мира по прозвищу Старый.
 В романе Кэтрин М. Валенте «Бессмертный» история Кощея пересказывается на фоне исторических событий XX века в России.
 Климов Александр, Белогруд Игорь, научно-фантастический рассказ «Кощей» (Знание — сила, 1986, № 7, с. 46-48.) — в этом рассказе Кощей является древним учёным, изобретшим машину времени.

Смотрите также 

 Карачун
 Лич
 Баш-Челик

Примечания

Литература 
 Жучкова А. В., Галай К. Н. Функциональное значение мифологического образа Кощея бессмертного и его отражение в русских волшебных сказках // Журнал «Вестник славянских культур», 2015
 
 
 
 Кощей // Словарь русского языка (Малый академический словарь)
 
 
 Штемберг А. С. Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе? // Журнал «Пространство и Время», 2011

Ссылки 
 Текст русской народной сказки «Кощей Бессмертный»
 Текст сказки «Иван Соснович»
 Берёзкина С. В. Пушкинская фольклорная запись и «Сказка о царе Берендее» В. А. Жуковского
 

Персонажи русских народных сказок
Украинский фольклор
Славянская мифология
Злодеи
Мифические долгожители
Литературные злодеи
Кинозлодеи